Облога Гомеля

 Облога Гомеля (1535) - облога та взяття міста військом  Великого князівства Литовського і Королівства Польського під час Стародубської війни
 Облога Гомеля (1654) - облога та взяття міста запорозькими козаками під проводом Івана Золотаренка під час московсько-польської війни (1654—1667)

Гомель